Normalização pode ser:
Padronização ‒ processo de desenvolvimento e implementações de normas técnicas;
 Normalização (Informática)  – técnica de projeto de bancos de dados;
Normalização (Metalurgia) – processo de tratamento térmico de metais;
Normalização (áudio) – técnica de tratamento de áudio

Desambiguação